Дуглас/Дуґлас () — поширений топонім, а також прізвище та ім'я (часто скорочується до Дуг/Дуґ Doug) шотландського походження, — Dubh Glas з ґельської дослівно «чорна (темна)/брунатна вода», відповідно може стосуватися Шотландії, Ірландії, островів з гельським населенням (о-в Мен), а також багатьох населених пунктів і місцевостей у Північній Америці, Новій Зеландії тощо.

Авіація 
 Douglas DC-3 — американський близькомагістральний транспортний літак.
 McDonnell Douglas — американська авіабудівна компанія.
 Аеропорт Шарлотт-Дуглас — аеропорт у Шарлотт, Північна Кароліна

Топоніми

Дуглас — адміністративний центр (столиця) острова Мен

Дуглас — місто, штат Алабама
 Дуглас — місто, штат Аризона
 Дуглас — місто, штат Джорджія
 Дуглас — місто, штат Массачусетс
 Дуглас — місто, штат Мічиган
 Дуглас — місто, штат Північна Дакота
 Дуглас — місто, штат Оклахома
 Дуглас — місто, штат Вісконсин
 Дуглас — місто, штат Вайомінг
 Дуглас — селище, штат Небраска
 Дуглас — стратовулкан в Алеутському хребті, Аляска США

Інше 
 Дуглас — хребет на острові Олександра I (Антарктида)

Прізвище 

 Александр-П'єр де Маккензі-Дуґлас (1713—1765) — французький посол в Росії при Єлисаветі.
 Баррі Дуглас — британський (північноірландський) піаніст.
 Браян Дуглас — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Геббі Дуглас — американська гімнастка.
 Девід Дуглас — шотландський біолог та ботанік.
 Дензіл Дуглас — другий прем'єр-міністр Сент-Кіттсу і Невісу.
 Джеймс Дуглас
 Дональд Віллс Дуґлас — американський авіаційний промисловець і авіаконструктор.
 Донна Даглас (Дуглас) (; 1933—2015) — американська актриса, співачка та письменниця.
 Дуглас Джессі — американський математик.
 Джим Дуглас — американський політик.
 Ендрю Еллікот Дуглас — американський астроном і археолог.
 Іллеана Дуглас — американська актриса, режисерка, сценаристка та продюсерка.
 Кірк Дуглас — американський актор.
 Майкл Дуглас — американський кіноактор.
 Мелвін Дуглас — американський кіноактор.
 Роулі Дуглас — британський веслувальник.
 Сандра Дуґлас — британська легкоатлетка.
 Томмі Дуглас — канадський політичний діяч.
 Фредерік Дуглас — американський письменник, просвітитель, аболіціоніст, редактор і оратор.

Ім'я 

 Дуглас Адамс — британський комічний радіодраматург, письменник
 Дуглас Гайд — ірландський письменник
 Дуглас Коупленд — канадський письменник
 Дуґлас Коста — бразильський футболіст
 Дуглас Макартур — американський воєначальник
 Дуглас Роберт

Див. також 
 Дуглас (округ)
 Александр Дуглас-Г'юм
 Дугласи
 Даглас

Шотландські прізвища
Шотландські імена
Англійські прізвища